Windom kan syfta på:

Geografi
 Windom, Kansas
 Windom, Minnesota
 Windom, Texas

Personer
 Steve Windom, amerikansk politiker
 William Windom, amerikansk politiker